Ire steht für:
 einen Bewohner Irlands, siehe Iren
 Ire (Album), ein Album der australischen Metalcore-Band Parkway Drive
 Ire (Fluss), kleiner Fluss in Frankreich, Zufluss des Lac d’Annecy 
 Irē, der livische Name für den lettischen Ort Mazirbe

IRE steht als Abkürzung für:
 IR-Einschaltung, ein System zur manuellen Einschaltung von Bahnübergängen mittels einer Infrarot-Pistole
 Institut der Regionen Europas, ein Forschungsinstitut in Salzburg 
 Institute of Radio Engineers, eine Vorläuferorganisation des IEEE
 IRE (Einheit), die Maßeinheit zum Bewerten von Videosignalen
 Irland, UNDP-Code
 Interregio-Express, ein Produkt des deutschen Schienenpersonennahverkehrs
 Iron Response Element (Zellbiologie)
 Irreversible Elektroporation, ein medizinisches Ablationsverfahren
 Ice rafting events, ein paläoklimatischer Begriff für Kälteeinbrüche im Nordatlantik mit gehäuft südwärts driftenden Eisbergen

Siehe auch:
 Iré
 Ihre

Abkürzung